

Persone 
 Aljaksej Kučuk – ex calciatore bielorusso, attaccante
 Fazıl Küçük – giornalista e politico cipriota, vicepresidente della Repubblica di Cipro dal 1960 al 1973
 Leanid Kučuk – allenatore di calcio ed ex calciatore bielorusso, difensore
 Süleyman Küçük – ex calciatore turco, portiere

Altro 
 Küçük bayram – seconda festività religiosa più importante della cultura islamica 
 Trattato di Küçük Kaynarca – trattato del 1774 tra Impero russo Impero ottomano